

Terminologia
Strawberry – termine in lingua inglese per indicare la fragola-ananas

Geografia
Strawberry – CDP dell'Arizona
Strawberry – città dell'Arkansas
Strawberry – CDP della California nella contea di Marin
Strawberry – CDP della California nella contea di Tuolumne
Strawberry – città fantasma del Nevada